Chaetodoryx är ett släkte av svampdjur. Chaetodoryx ingår i familjen Coelosphaeridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Chaetodoryx